VM i snooker 2014, Dafabet World Snooker Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 19 april och 5 maj 2014 i Crucible Theatre, Sheffield, England. Det var den 77:e upplagan av turneringen och den sista rankingturneringen för säsongen 2013/2014.

Mark Selby blev världsmästare för första gången genom att besegra regerande mästaren Ronnie O'Sullivan med 18–14 i finalen. Han blev i och med segern den nionde spelaren att vinna The Triple Crown, dvs. de tre 'stora': VM, UK Championship och Masters.

Prispengar
Den totala prissumman höjdes detta år från 1 111 000 till 1 214 000 GBP. Fördelning (allting i GBP):

Vinnare: 300 000
Tvåa: 125 000
Semifinal: 55 000
Kvartsfinal: 25 000
Sista 16: 16 000
Sista 32: 12 000
Sista 48: 8 500
Sista 64: 5 000
Sista 96: 1 000

Högsta break, ej TV-sänt: 1 000
Högsta break, TV-sänt: 10 000

Totalt: 1 214 000

Kval

Kvalet spelades i fyra omgångar mellan 8 och 16 april 2014. De 16 kvalvinnarna gick in i huvudturneringen och lottades mot de 16 topprankade spelarna.

Huvudturnering
De 16 bäst rankade spelarna var direktkvalificerade, anges med siffra 1–16 före namnet. Övriga 16 kvalade in och vem de skulle möta bestämdes genom lottning.

Final

Källor
snooker.org

Externa länkar

2014
2014 i Storbritannien
Sportevenemang i Sheffield
Sportåret 2014